Jani Mattila (ur. 17 września 1976 w Nokii) – fiński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1996/1997, kiedy zajął 82. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Największym sukcesem tego zawodnika jest złoty medal mistrzostw świata juniorów wywalczony drużynowo w Breitenwang.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 94
 sezon 1996/1997: 82

Mistrzostwa świata juniorów 
 Drużynowo
 1994 Breitenwang (AUT) – złoty medal

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Fińscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Nokii
Urodzeni w 1976